Комиссия фон дер Ляйен — Европейская комиссия со сроком полномочий с 2019 по 2024 годы, возглавляемая Урсулой фон дер Ляйен. В роли председателя комиссии Урсула возглавляет 26 комиссаров — по одному от каждой страны Европейского союза, за исключением Германии, представленной самой фон дер Ляйен, и Великобритании, отказавшейся предоставлять кандидата в связи с возможным выходом страны из союза. Комиссия приступила к работе 1 декабря 2019 года.

Новый состав изначально планировал начать работу 1 ноября 2019 года, но формирование комиссии было отложено из-за отклонения Европейским парламентом кандидатур нескольких европейских комиссаров. После замены отклонённых кандидатур Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии 27 ноября 2019 года (461 голос «за», 157 — «против», 89 воздержавшихся).

История 
Урсула фон дер Ляйен была утверждена на должность председателя после долгих и непростых обсуждений Европейским парламентом 16 июля 2019 года, став первой женщиной в истории Европейского союза на этом посту. Вступила в должность 1 декабря 2019 года.

Состав

Критика 
После заявления Урсулы фон дер Ляйен о продолжении финансирования Украины в 2023 году, экс-президент Франции Николя Саркози, заявил в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что вопросы внешней политики и поставок вооружений на Украину выходят за рамки мандата Европейской комиссии, которая является прежде всего политической организацией. «Я не понимаю, какой статьей европейских соглашений председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может обосновать свою компетенцию в вопросах закупок вооружений и внешней политики?» — задался вопросом Саркози. По мнению, экс-президента Франции Европа должна быть осторожна , что бы не спровоцировать военную эскалацию. Но сейчас, заявил Саркози, единственное, что слышат европейцы, это выделение дополнительных миллиардов на покупку оружия. Больше оружия, больше смертей, больше войны! Мы заложники просчетов, экзальтации, раздражения и необдуманных действий. Мы балансируем на грани вулкана» — заявил в интервью бывший президент Франции.

Примечания 

Европейская комиссия